Малая Цильна — село в составе Мокробугурнинского сельского поселения Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Находится на берегу реки Бугурна на расстоянии примерно 15 километров на север по прямой от районного центра села Большое Нагаткино.

История
Основано в начале XX века. В 1990-е годы отделение ТОО “Рассвет”.

Население
Население составляло 121 человек в 2002 году (татары 98%), 101 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Цильнинского района